Григорий Донец:
 Донец, Григорий Алексеевич (1902—1967) — советский оператор и режиссёр документального кино.
 Донец, Григорий Ерофеевич (также Донец-Захаржевский; ум. 1691) — стольник Русского царства. Полковник Харьковского слободского казачьего полка и Изюмского слободского казачьего полка.
 Донец, Григорий Иванович (1927—2014) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда.